Dit is een lijst van planetoïden 20701-20800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (20701) - || 1999 VL179|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (20702) - || 1999 VF195|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (20703) - || 1999 VC203|| 8 november 1999 || CSS
|-
| (20704) - || 1999 WH || 16 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (20705) - || 1999 WH3|| 18 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (20706) - || 1999 WY3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (20707) - || 1999 WW4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (20708) - || 1999 XH1|| 2 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (20709) - || 1999 XM8|| 2 december 1999 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (20710) - || 1999 XP10|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (20711) - || 1999 XF12|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (20712) - || 1999 XF13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (20713) - || 1999 XA32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (20714) - || 1999 XS36|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (20715) - || 1999 XB44|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (20716) - || 1999 XG91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (20717) - || 1999 XG93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (20718) - || 1999 XZ97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (20719) Velasco || 1999 XL99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (20720) - || 1999 XP101|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (20721) - || 1999 XA105|| 9 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (20722) Aaronclevenson || 1999 XZ109|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (20723) - || 1999 XH113|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (20724) - || 1999 XO116|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (20725) - || 1999 XP120|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (20726) - || 1999 XE122|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (20727) - || 1999 XV123|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (20728) - || 1999 XD143|| 14 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (20729) - || 1999 XS143|| 15 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (20730) - || 1999 XC151|| 9 december 1999 || LONEOS
|-
| (20731) - || 1999 XH151|| 9 december 1999 || LONEOS
|-
| (20732) - || 1999 XB167|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (20733) - || 1999 XE168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (20734) - || 1999 XA169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (20735) - || 1999 XU169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (20736) - || 1999 XV170|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (20737) - || 1999 XJ189|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (20738) - || 1999 XG191|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (20739) - || 1999 XM193|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (20740) - || 1999 XB228|| 13 december 1999 || LONEOS
|-
| (20741) - || 1999 XA230|| 7 december 1999 || LONEOS
|-
| (20742) - || 1999 XJ261|| 14 december 1999 || CSS
|-
| (20743) - || 2000 AR6 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20744) - || 2000 AO151|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20745) - || 2000 AS185|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20746) - || 2000 AL186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20747) - || 2000 AM186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20748) - || 2000 AP186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20749) - || 2000 AD199|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20750) - || 2000 AF199|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20751) - || 2000 AA200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20752) - || 2000 AP200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20753) - || 2000 AW211|| 5 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (20754) - || 2000 AD244|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20755) - || 2000 BX6 || 27 januari 2000 || LINEAR
|-
| (20756) - || 2000 BC19 || 27 januari 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (20757) - || 2000 CV52 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (20758) - || 2000 CS94 || 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (20759) - || 2000 CX96 || 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (20760) Chanmatchun || 2000 DR8|| 27 februari 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (20761) - || 2000 EA8 || 5 maart 2000 || D. K. Chesney
|-
| (20762) - || 2000 EE36 || 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (20763) - || 2000 FQ9 || 31 maart 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (20764) - || 2000 FE38 || 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (20765) - || 2000 JC40 || 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (20766) - || 2000 PK11 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (20767) - || 2000 PN24 || 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (20768) Langberg || 2000 QO4|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (20769) - || 2000 QM65 || 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (20770) - || 2000 QT123|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (20771) - || 2000 QY150|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (20772) Brittajones || 2000 QL2|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (20773) Aneeshvenkat || 2000 QS8|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (20774) - || 2000 RP3 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (20775) - || 2000 RU9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (20776) Juliekrugler || 2000 RG0|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (20777) - || 2000 RX10 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (20778) Wangchaohao || 2000 RD1|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (20779) Xiajunchao || 2000 RN1|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (20780) Chanyikhei || 2000 RO1|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (20781) - || 2000 RX38 || 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (20782) Markcroce || 2000 RZ2|| 4 september 2000 || LINEAR
|-
| (20783) - || 2000 RK55 || 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (20784) Trevorpowers || 2000 RN6|| 6 september 2000 || LINEAR
|-
| (20785) Mitalithakor || 2000 RO0|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (20786) - || 2000 RG62 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (20787) Mitchfourman || 2000 RZ1|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (20788) - || 2000 SB29 || 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (20789) Hughgrant || 2000 SU4|| 28 september 2000 || C. W. Juels
|-
| (20790) - || 2000 SE45 || 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (20791) - || 2000 SH60 || 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (20792) - || 2000 SH88 || 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (20793) Goldinaaron || 2000 SF8|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (20794) Ryanolson || 2000 SD1|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (20795) - || 2000 SE161|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (20796) Philipmunoz || 2000 SN9|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (20797) - || 2000 SD172|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (20798) Verlinden || 2000 SH2|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (20799) Ashishbakshi || 2000 SU2|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (20800) - || 2000 SV172|| 27 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten